Abdurahim Rahimow (; * 5. Januar 1952 in Rudakij, TaSSR; † 8. September 2001 in Duschanbe) war ein tadschikischer Wissenschaftler und Politiker.

Leben 
Abdurahim Rahimow absolvierte das Tadschikische Staatliche Institut für Kultur und Kunst. Er begann 1978 eine Aspirantur am Staatlichen Institut für Kultur in Leningrad und verteidigte 1981 seine Kandidatur mit seiner Dissertation über die  bibliothekarisch-bibliografische Klassifikation in Sozialwissenschaften Tadschikistans. 2001 fungierte er als Kulturminister Tadschikistans. Am 8. September 2001 wurde er im Treppenhaus vor seiner Wohnung in Duschanbe durch fünf Schüsse getötet.

Werke 
 Назаре ба фаъолияти шӯъбаи ахбороти илмии Китобхонаи Академияи фанҳои Тоҷикистон //Китобхонашиносӣ ва библиографияи Тоҷикистон: Маҷмӯаи мақолаҳо.- Душанбе, 1977.- С.97-108.
 Китобхонаи ба номи А.Фирдавсӣ – маркази ахбороти библиографӣ оид ба маданият ва санъати Тоҷикистон //Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ – 50 сола: Маҷмӯаи мақолаҳо.- Душанбе: Ирфон, 1983.- С.104-110.
 Таҳкурсии ташаккули ахбороти библиографӣ //Проблемаҳои ташкилнамоӣ ва баландгардонии самаранокии хизмати китобхонавию библиографӣ ба аҳолии Тоҷикистон: Маҷмӯаи мақолаҳо.- Душанбе, 1986.- С.50-64.
 Раҳимҷон Шарофов: Нишондиҳандаи шарҳиҳолию библиографӣ /КДР ба номи Фирдавсӣ.- Душанбе, 1988.- 29 с.
 Китоби қаламӣ ҳамчун объекти фаъолияти библиографӣ // Проблемаҳо ва пешомадҳои таъмини ахборотию библиографии иқтисодиёт ва маданияти Тоҷикистон: Маҷмӯаи мақолаҳо.- Душанбе, 1989.- С.71-84.
 Андешаҳо перомуни китобу китобхона //Китобхонаи миллии Тоҷикистон: Ҷашннома.- Душанбе, 1993.- С.32-40.
 К вопросу о периодизации истории библиорафической информации в Таджикистане //Библиотеке имени Фирдоуси 50 лет: Сб. статей.- Душанбе: Ирфон, 1983.- С.116-127.
 Проблемы библиографирования таджикско-персидской рукописной киниги: Состояние и пути оптимизации //Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-библиог. обслуживания населения Таджикистана: Сб. статей.- Душанбе, 1986.- С.5-35.
 Состояние библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации //Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры Таджикистана: Сб. статей.- Душанбе, 1989.- С.24-41.

Einzelnachweise 

Minister (Tadschikistan)
Autor
Kriminalfall 2001
Tadschike
Sowjetbürger
Geboren 1952
Gestorben 2001
Mann